Linje D kan avse:
Linje D (Buenos Aires tunnelbana)
Linje D (Paris RER)